Ливий (Livius) е име на:

 Римската фамилия Ливии
 Ливий, римски историк
 Ливий Андроник, първият римски поет

 Ливий Дентер, консул 302 пр.н.е.
 Ливий Салинатор, консул 219 и 207 пр.н.е.
 Ливий Салинатор, консул 188 пр.н.е.
 Ливий Друз, четиримата политици Марк Ливий Друз

Вижте също 
 Ливия

Мъжки имена